Марте́л () — английская фамилия.

 Мартел, Жиффар (1889—1958) — английский генерал.
 Мартел, Марк (род. 1976) — канадский певец и музыкант.
 Мартел, Оскар (1848—1924) — канадский скрипач.
 Мартел, Янн (род. 1963) — канадский писатель.

Примечания

См. также 
 Мартель